Villafrechós kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villafrechós (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villafrechós (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar